Шакир Хусаинович Хахазов (род. 5 июля 1958, город Панфилов, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — казахстанский политический деятель, депутат мажилиса парламента Казахстана VI созыва.

Биография 
Окончил Казахский государственный университет С. М. Кирова по специальности «Механик», Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Планирование народного хозяйства», Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л. Б. Гончарова по специальности «Транспортное строительство» и Гуманитарный университет транспорта и права имени Д. А. Кунаева по специальности «Мосты и тоннели».

Трудовую деятельность начал в 1980 году учителем математики в средней школе им. Луначарского города Панфилова Талды-Курганской области.

1980—1985 гг. — инструктор орготдела, заведующий отделом оборонной-массовой и спортивной работы, заведующий отделом комсомольских организаций аппарата Панфиловского РК ЛКСМ.

1985—1987 гг. — начальник РСУ «Казремстройбыт».

1987—1990 гг. — инструктор Панфиловского райкома КП Казахстана.

1990—1991 гг. — председатель партийной комиссии Панфиловского райкома Коммунистической партии Казахстана.

1991—1997 гг. — директор кирпичного завода треста «Панфиловколхозстрой».

1997—2002 гг. — заместитель директора строительной фирмы ТОО «ZAAIR».

2002—2004 гг. — директор строительной фирмы ТОО «Ай Би».

С февраля по ноябрь 2004 г. — заместитель директора по производству ТОО «АлматыГорРемСтрой-Контракт».

2004—2016 гг. — генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис».

С 24 марта 2016 года — депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VI созыва, избран Ассамблеей народа Казахстана.

Награждён орденами «Достык» 2 степени и «Курмет» и медали.

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Университета Нархоз‎
Выпускники Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева
Выпускники вузов Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва